Eucaristia
 Consagração real,. cerimónia religiosa que confere a um soberano um carácter sagrado.
 Em várias denominações cristãs, a cerimônia de elevação de um sacerdote à dignidade de bispo.
 Consagração de vida,  nome que a Igreja Católica dá ao modo de viver das pessoas que deixaram as suas vidas profissionais e familiares e seu próprio estado no mundo, numa tentativa de abnegação de si mesmo na vivência de votos ou conselhos evangélicos em restrito seguimento de Jesus Cristo.

Ou ainda:
 Consagração (álbum)
 Consagração (canção)
 A Consagração da Casa,, obra musical de Ludwig van Beethoven escrita  para a inauguração do teatro de Viena.

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas